Restless (Xzibit) - album van Xzibit
 Restless (Sara Evans) - album van Sara Evans
 Restless (1998) - Amerikaanse film uit 1998
 Restless (2008) - Israëlische film uit 2008
 Restless (2011) - Brits-Amerikaanse film uit 2011
 Restless (Within Temptation) - single van Within Temptation
 Restless (band) - Britse band
 Restless (miniserie) - Britse miniserie, gebaseerd op onderstaande roman
 Restless (roman) - roman van William Boyd